Het testament (roman), een roman van John Grisham
Het testament (De Rode Ridder), een stripverhaal van Willy Vandersteen
Het testament (hoorspel), een hoorspel onder regie van Salomon de Vries jr.
Het testament (film), Belgische televisiefilm uit 1978 van Anton Stevens